Indonesië
 Tomo (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java
 Tomo (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java
 Tomo (kickbokser), een Japanse K-1 kickbokser